Анто́нов-Овсе́енко — фамилия. Известные носители:* 
 Антонов-Овсеенко, Владимир Александрович (1883—1938) — российский революционер, после Октябрьской революции — советский партийно-государственный и военный деятель, юрист, публицист. См. также 
 Овсиенко